Ко́стычев — русская фамилия; имеет женскую форму Костычева.

Известные носители 
 Костычев, Павел Андреевич (1845—1895) — российский почвовед, агроном, микробиолог и геоботаник.
 Костычев, Сергей Павлович (1877—1931) — биохимик, физиолог растений и микробиолог, академик АН СССР; сын П. А. Костычева.
 Костычев, Степан Фёдорович (1915—1943) — Герой Советского Союза.